Die Divizia B 1968/69 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Steagul roșu Brașov und CFR Cluj stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Nach der Aufstockung wurde die Divizia B in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine jeder Gruppe abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1968/69 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1968/69
1968 69